Mosul kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Mosul (Azerbajdzjan), Zaqatala,

Irak 

 Ninawa, provins, 
 Mosul, Ninawa, 
 Mosul (distrikt), Ninawa,

Se även
 Mosul Eyalet

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar